Die Thailand Open 2016 im Badminton fanden vom 4. bis zum 9. Oktober 2016 im Nimibutr Stadium in Bangkok statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Ihsan Maulana Mustofa (1. Runde)
  Sony Dwi Kuncoro (Finale)
  Hsu Jen-hao (Viertelfinale)
  Boonsak Ponsana (3. Runde)
  Tanongsak Saensomboonsuk (Champion)
  Wang Tzu-wei (3. Runde)
  Sameer Verma (1. Runde)
  Kenta Nishimoto (Halbfinale)
  Takuma Ueda (2. Runde)
  Kazumasa Sakai (3. Runde)
  Soo Teck Zhi (2. Runde)
  Chong Wei Feng (3. Runde)
  Lin Yu-hsien (1. Runde)
  Khosit Phetpradab (2. Runde)
  Harsheel Dani (2. Runde)
  Soong Joo Ven (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Ratchanok Intanon (zurückgezogen)
  Porntip Buranaprasertsuk (2. Runde)
  Busanan Ongbumrungpan (Finale)
  Nitchaon Jindapon (Halbfinale)
  Yui Hashimoto (2. Runde)
  Tee Jing Yi (Viertelfinale)
  Liang Xiaoyu (Viertelfinale)
  Kaori Imabeppu (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (1. Runde)
  Berry Angriawan / Ryan Agung Saputra (Champion)
  Bodin Isara / Nipitphon Puangpuapech (Viertelfinale)
  Lee Jhe-huei / Lee Yang (Viertelfinale)
  Hardianto / Kenas Adi Haryanto (2. Runde)
  Hoon Thien How / Teo Kok Siang (Viertelfinale)
  Or Chin Chung / Tang Chun Man (Viertelfinale)
  Hendra Gunawan / Markis Kido (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (Champion)
  Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)
  Chayanit Chaladchalam / Phataimas Muenwong (Viertelfinale)
  Apriyani Rahayu / Jauza Fadhila Sugiarto (zurückgezogen)
  Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Finale)
  Keshya Nurvita Hanadia / Devi Tika Permatasari (Viertelfinale)
  Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (Viertelfinale)
  Chen Szu-yu / Wu Ti-jung (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Bodin Isara / Savitree Amitrapai (1. Runde)
  Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
  Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Champion)
  Terry Hee / Tan Wei Han (2. Runde)
  Yuta Watanabe / Arisa Higashino (zurückgezogen)
  Liao Min-chun / Chen Hsiao-huan (Viertelfinale)
  Alfian Eko Prasetya / Annisa Saufika (1. Runde)
  Edi Subaktiar / Richi Puspita Dili (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2016
Badmintonwettbewerb in Bangkok
BWF Grand Prix 2016